Kheyrābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kheyrābād-e Gohar, ort, Khuzestan, 
 Kheyrābād (periodiskt vattendrag i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar